Detta är en lista över sjöar i Eksjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Eksjö kommun.

Lista

Externa länkar

Eksjö kommun
 Lista